Институт геологических наук (ИГН) — могут быть геологические научные организации различных академий наук:

 Институт геологических наук АН СССР (1938—1956), Москва (ГИН, ИГН АН СССР).
 Институт геологических наук АН Армянской ССР (c 1935 года) — современный Институт геологических наук НАН РА
 Институт геологических наук АН Казахской ССР (с 1940 года) — современный Институт геологических наук имени К. И. Сатпаева
 Институт геологических наук АН Белорусской ССР (с 1945 года) — современный Институт геологических наук НАН Белоруссии
 Институт геологических наук АН Украинской ССР (с 1926 года) — современный Институт геологических наук НАН Украины (на укр. яз. )

См. также 
 Геологический институт
 Институт геологии
 Проект:Геология/Списки/Геологические институты России

Геологические институты